Boeing NeXt ist eine Entwicklungsabteilung des US-amerikanischen Unternehmens Boeing, die sich vornehmlich mit der Konzeption von Luftfahrzeugen im Bereich der Urban Air Mobility beschäftigt. Hierzu arbeitet die Abteilung eng mit der Boeing-Tochtergesellschaft Aurora zusammen. Aurora Flight Sciences war im November 2017 von Boeing gekauft worden.

Im September 2020 beendete  Boeing seinen Geschäftsbereich Boeing NeXt wegen der Verluste infolge des 737 MAX-Groundings und den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Luftfahrt.

Projekte (2019)

Autonome Luftfahrzeuge 
 Passenger Air Vehicle – Personenluftfahrzeug
 Cargo Air Vehicle – Frachtluftfahrzeug
 Wisk Cora – Personenluftfahrzeug
 Zusammenarbeit für Elektro-Lufttaxi mit Porsche

Weitere Projekte 
Neben der Anwendungsentwicklung von elektrisch betriebenen Luftfahrzeugen beschäftigt sich NeXT auch mit Konzepten im Bereich der zivilen Flugzeuge mit Über- und Hyperschallgeschwindigkeit.

Siehe auch 
 Liste von Flugzeugtypen
 Lufttaxi

Weblinks 
 Aurora

Einzelnachweise 

Boeing
Gegründet 2018
Aufgelöst 2020